Cintray (Eure)
 Cintray (Eure-et-Loir)